Список содержит имена и даты полномочий упоминающихся в источниках квесторов Римской республики.

VI век до н. э.

V век до н. э.

IV век до н. э.

III век до н. э.

II век до н. э.

I век до н. э.

Примечания

Литература 

 
 

Квесторы
Списки:Древний Рим